Кубок Футбольной лиги 1968/69 () стал девятым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 13 августа 1968 года по 15 марта 1969 года.

Победу в турнире одержал клуб Третьего дивизиона «Суиндон Таун», обыгравший клуб Первого дивизиона «Арсенал» в финале со счётом 3:1.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Третья переигровка

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Финал

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 15 марта 1969 года.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 

1968